Ruch na rzecz Zmian (Grecja)
 Demokratyczny Ruch na rzecz Zmian (Izrael)
 Obywatelski Ruch na rzecz Zmian (Belgia)
 Ruch na rzecz Demokratycznej Zmiany (Zimbabwe)